

Geografia 
 Piattaforma di ghiaccio Filchner-Ronne – piattaforma glaciale che costeggia il mare di Weddell, in Antartide
 Rønne – centro abitato dell'isola di Bornholm, Danimarca
 Terra di Edith Ronne – regione dell'Antartide

Persone 
 Finn Rønne – esploratore e navigatore norvegese naturalizzato statunitense
 Lise Rønne – conduttrice televisiva danese
 Stig Rønne – ginnasta danese

Altro 
 Spedizione antartica di ricerca Ronne – missione esplorativa svoltasi durante gli anni 1947-1948 nella parte settentrionale del Mare di Weddell in Antartide